Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици у дворани 2013. у Гетеборгу је одржано 2. и 3. марта, у спортској дворани Скандинавијум.

Титулу освојену 2011. у Паризу, бранио је Себастијан Бајер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичара из 18 земаља.
{| class="wikitable" bgcolor=white cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 92%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" width="100%"

  Јерменија (1)
  Бугарска (1)
  Данска (1)
  Естонија (1)
  Финска (2)
  Немачка (2)

  Уједињено Краљевство (1)
  Грчка (2)
  Мађарска (1)
  Италија (3)
  Летонија (1)
  Литванија (2)

  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Шпанија (1)
  Шведска (2) 
  Украјина (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2013. години 
Десет најбољих европских скакача удаљ у дворани 2013. године пре почетка првенства (1. марта 2013), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 2013.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 8,05 метара.(КВ). Норму су прескочила тројица такмичара, а осталих 5 су се квалификована према постигнутом резултату. (кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2013. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2013.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици у дворани